Політична криза 1993 року
 Політична криза 2000 року
 Касетний скандал
 Помаранчева революція
 Політична криза в Україні 2006 року
 Політична криза в Україні 2007 року
 Політична криза в Україні 2008 року
 Революція гідності
 Політична криза в Україні 2016 року